Fritz Schulze ist der Name folgender Personen:
* Fritz Schulze (Bildhauer) (1838–1914), deutscher Bildhauer
 Fritz Schulze (Gärtner) (1861–nach 1924), deutscher Gärtner und Botaniker
 Fritz Schulze (Verleger) (1888–1969), deutscher Zeitungsverleger
 Fritz Schulze (Maler) (1903–1942), deutscher Maler und Widerstandskämpfer
 Fritz Schulze (Politiker) (1928–2017), deutscher Politiker (SPD), MdL Niedersachsen
 Fritz Schulze (Malaiologe) (* 1953), deutscher Islam- und Südostasienwissenschaftler und Hochschullehrer
 Fritz Schulze-Dessau (1900–1983), deutscher Komponist
 Fritz Schulze Wischeler (1904–1995), deutscher Heimatforscher und Schriftsteller
 Fritz W. Schulze (1921–2011), deutscher Anglist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Fritz Schulz
 Fritz Schultz
 Friedrich Schulz
 Friedrich Schulze
 Friedrich Schultz
 Friedrich Schultze